Marc Smith peut désigner :
 Marc Smith (1950-), poète et slammeur américain ;
 Marc Smith (1963-), paléographe et historien français.